Killer Queen :
 Killer Queen — песня английской рок-группы Queen из альбома Sheer Heart Attack.
 Killer Queen — шестнадцатая серия десятого сезона мультсериала «Гриффины».
 Killer Queen — прозвище Сюзанны Кентикян, армянской боксёрки, выступающей за Германию.